Schelling ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Schelling (1763–1809), deutsche Schriftstellerin
 Claudius Graf-Schelling (1950–2019), Schweizer Politiker (SP)
 Erich Schelling (1904–1986), deutscher Architekt
 Ernest Schelling (1878–1939), US-amerikanischer Pianist, Komponist und Dirigent
 Florence Schelling (* 1989), Schweizer Eishockeytorhüterin
 Friedrich Wilhelm von Schelling (Bankmanager) (1906–2001), deutscher Bankmanager 
 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775–1854), deutscher Philosoph und Anthropologe
 Georg Schelling (1906–1981), österreichischer Priester
 Hans Jörg Schelling (* 1953), österreichischer Manager und Politiker (ÖVP)
 Hermann von Schelling (1824–1908), deutscher Jurist und Politiker
 Hermann von Schelling (Mathematiker) (1901–1977), deutscher Mathematiker und Biostatistiker 
 Ide Schelling (* 1998), niederländischer Radrennfahrer
 Josef Schelling (1922–1983), österreichischer Politiker (FPÖ) und Maschinenfabrikant
 Joseph Friedrich Schelling (1737–1812), deutscher Geistlicher und Orientalist

 Konrad Schelling (* um 1432 Heidelberg, † 1514), deutscher Mediziner
 Patrick Schelling (* 1990), Schweizer Radrennfahrer
 Philippe Schelling (* 1985), Schweizer Eishockeyspieler
 Sigrid Schelling, österreichische Köchin
 Thomas Schelling (1921–2016), US-amerikanischer Ökonom
 Thomas Schelling van Thienen (auch Thoma(e)s Scellinck van Thienen; † um 1350), deutscher Mediziner und Autor
 Trude Schelling-Karrer (1919–2009), deutsche Bühnenbildnerin und Innenarchitektin

Siehe auch:
 (12661) Schelling, Asteroid des Hauptgürtels
 Schelling-Salon, Gaststätte in München
 Fokaler Punkt (Schellingpunkt) in der Spieltheorie